Fehrenbach:
 Konstantin Fehrenbach
 Rząd Konstantina Fehrenbacha ( Kabinett Fehrenbach)

 Theodore Reed Fehrenbach

 (3433) Fehrenbach (1963 TJ1), planetoida

pt:Fehrenbach